Le mot projection peut désigner :

Sens propre 
 projection, technique destinée à expédier l'opposant au sol.
 projection de forces armées sur un théâtre d'opérations.
 projection, technique consistant à projeter de la peinture à distance sur le support pour obtenir des formes brutes et spontanées, aléatoires et abstraites. 
 projection, en psychanalyse, mécanisme de défense qui consiste à projeter ses propres contenus psychiques à l'extérieur, sur un objet ou sur l'autre. 
 projections, estimations statistiques des valeurs futures d'indicateurs économiques, basées sur les valeurs passées.
 projection, axiome de processus psychique créé et exploré en situation d'évaluation psychologique par des tests projectifs (TAT et Rorschach).

Mathématiques 
 projection, en théorie des ensembles, surjection sur un ensemble quotient.
 projection, en algèbre relationnelle, opération utilisée en informatique sur des tables de bases de données.
 projection, application linéaire idempotente permettant une décomposition en sous-espaces complémentaires. 
 En géométrie, les projections se regroupent en familles d'applications ponctuelles ou vectorielles idempotentes :
 projection affine en géométrie affine ;
 projecteur ou projection vectorielle en géométrie vectorielle ;
 projection orthogonale en géométrie euclidienne ;
 projection centrale ou conique, ou perspective linéaire ;
 projection sur un convexe fermé en géométrie euclidienne.

Autres 
 En architecture, les projections géométriques horizontales ou verticales issues d'un bâtiment constituent les plans, coupes et façades (ou élévation) du plan d'architecte.
 En mécanique, le terme peut désigner le fait de mettre en mouvement un objet appelé projectile, en lui appliquant une force puis en le laissant poursuivre sa trajectoire par inertie. Dans le langage courant on pourra aussi parler de jet ou de lancer.
 En cartographie, une projection cartographique est une technique permettant de représenter une surface sphérique (surface de la Terre, ciel, ...) sur la surface plane d'une carte.
 En optique, la projection d'image permet de réaliser des illusions d'optique, voir lanterne magique.
 En cinématographie, la projection cinématographique consiste à diffuser un film à un public.
 En volcanologie, une projection volcanique est aussi appelée pyroclastite.
 En musique, la projection désigne la puissance d'un instrument (employé principalement pour les instruments à vent) et dépend des caractéristiques propres de ses formants.

Homonymie